Цзинь:
 Цзинь () — традиционная китайская мера веса; в КНР в настоящее время составляет 500 граммов.
 Цзинь может также означать следующие китайские княжества, империи либо соответствующие им эпохи:
 Цзинь (; 1042 до н.э.—349 до н. э.) — удельное княжество периода Весны и Осени.
 Цзинь (265—420) () — одно из государств периода Шести династий, её эпоха делится на периоды Западная Цзинь и Восточная Цзинь.
 Государство Цзинь — существовало в начале X века на территории провинции Шаньси, предтеча государства Поздняя Тан.
 Поздняя Цзинь (936—947) () — одно из государств эпохи Пяти династий.
 Цзинь (1115—1234) () — чжурчжэньское царство в северном Китае.
 Поздняя Цзинь () — маньчжурское государство, основанное в 1616 году и впоследствии завоевавшее Китай, после чего название государства было изменено на Цин.
 Цзинь или шаньси — один из диалектов (язык) китайского языка (языков)
 Цзинь (фамилия) — несколько омономичных в кириллической записи китайских фамилий
 Подводные лодки проекта 094 «Цзинь» — серия китайских стратегических атомных подводных лодок, построенных в 1999—2010 годах.

См. также 
 Цзин